Cyclocarpales, son líquenes formados por la asociación de un ascomiceto con fitobiónte, presentan apotecios disciformes y generalmente no pedunculados.

Suborden Thelotrematineae

Suborden Cyanophilineae
Familia Collemataceae
Familia Stictaceae
Familia Peltigeraceae

Suborden Lecidenieae
Familia Lecideaceae
Familia Cladoniaceae
Familia Umbillicariaceae

Suborden Acarosporineae
Familia Acarosporaceae

Suborden Lecanorineae
Familia Pertusariaceae
Familia Lecanoraceae
Familia Parmeliaceae
Familia Usneaceae

Suborden Caloplacineae
Familia Caloplacaceae
Familia Buelliaceae

Líquenes